Жубандыков — казахская фамилия. Известные носители:
 Жубандыков, Берик Сагидуллаевич — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва.
 Жубандыков, Серик Сагидуллинович — советский и казахстанский деятель кинематографии, продюсер, актер.